Guitar Rig — программа-эмулятор процессов, происходящих в гитарном тракте. Разработана компанией Native Instruments. Программа является виртуальным гитарным процессором и основана на специальных алгоритмах моделирования процессов, происходящих в различных физических устройствах электронной обработки сигнала электрогитары. Имеет форматы включения как VST-плагина, так и RTAS. Позволяет играть практически в реальном времени при наличии современной звуковой карты.

Программа эмулирует многие звуковые эффекты, такие как овердрайв, дисторшн, реверберация, дилэй, компрессор, различные виды кабинетов и многие другие, позволяя компоновать их в различном порядке. Также содержит набор вспомогательных средств, таких как тюнер, метроном и средства для записи проигрываемого звука.

Компоненты 
Guitar Rig включает в себя следующие компоненты, многие из которых сделаны по реальным образцам (названия реальных компонентов указаны в скобках).

Усилители 
 AC Box (Vox AC30)
 Bass Pro (Ampeg SVT-2 Pro)
 Citrus (Orange Overdrive OD120)
 Cool Plex (Vintage Marshalls)
 Gratifier (Mesa/Boogie Dual Rectifier)
 High White (Hiwatt DR-103)
 Plex (Marshall 1959 SLP)
 Hot Plex (Vintage Marshalls)
 Hot Solo+ (Soldano Hot Rod 100 + or SLO-100)
 Jazz Amp (Roland Jazz Chorus-120)
 Jump (Marshall JMP)
 Lead 800 (Marshall JCM800 Lead)
 Twang Reverb (Fender Twin Reverb)
 Tweedman (Fender Bassman)
 Tweed Delight (Fender Tweed Deluxe)
 Ultrasonic (Bogner Überschall)
 Van 51 (Peavey 5150 or Peavey 6505)
 Rammfire (Mesa/Boogie Dual Rectifier Rev. C)

Микрофоны 
 Con 30 (Earthworks M30)
 Con 47 (Neumann U 47)
 Con 54 (Neumann KM 54)
 Con 67 (Neumann U 67)
 Con 87 (Neumann U 87)
 Con 149 (Neumann M 149)
Con 460 (AKG C 460 B)
 Dyn 6 (Audix D 6)
Dyn 7 (Shure SM 7 B)
 Dyn 20 (Electro-Voice RE 20)
 Dyn 40 (Heil PR 40)
 Dyn 57 (Shure SM 57)
 Dyn 112 (AKG D 112)
 Dyn 421 (Sennheiser MD 421)
 Dyn 441 (Sennheiser MD 441)
Dyn 606 (Sennheiser E 606)
 Rib 121 (Royer R-121)
 Rib 160 (Beyerdynamic M 160)
Tube Condens. (Blue Microphones Bottle)

Кабинеты 
Контрольная комната (Pro):

 2 x 12 AC Silver (Vox AC 30 Silver Alnico Speakers)
 4 x 12 Modern  (ENGL E412VG)
 4 x 12 Vintage (Marshall1960 JTM50 4×12 75W cabinet)
 2 x 12 British (Vox AC30)
 2 x 12 American (Something like a Fender Super-Sonic 60 212)
 1 x 15 Bass Vintage (Supro Thunderbolt Jensen Speaker)
 4 x 10 Bass Alu (Hartke 4.5XL Aluminum 10s)
 8 x 10 Bass Pro (Ampeg SVT 810 SVT 10s)
 4 x 12 Van 51 (Peavey Sheffield 51501200s)
 4 x 12 Ultra B (Bogner Uberkab Celestion Vintage 30s)
 4 x 12 Ultra A (Bogner Uberkab Celestion G12T)
 1 x 12 Tweed (Fender Tweed Deluxe Jensen P12R)
 4 x 10 Tweed (Fender Bassman Jensen P10Qs)
 2 x 15 Twang (Fender Dual Showman JBL D130s)
 2 x 12 Twang (Fender Twin Jensen C12Ns)
 2 x 12 Jazz (Roland JC 120 Roland 12s)
 4 x 12 Hot Solo+ B (Soldano 412B Eminence Legend)
 4 x 12 Hot Solo+ A (Soldano 412B Eminence S12Xs)
 4 x 12 Modern (ENGL E412VS PRO) 
 4 x 12 UK 80s White (Marshall 1960 G12T 75s)
 4 x 12 UK 80s Black (Marshall 1960 JBL K120s)
 4 x 12 UK 70s White (Marshall Basketweave G12Ls)
 4 x 12 UK 70s Black (Marshall Basketweave Vintage G12H30s "Blackbacks")
 4 x 12 UK 60s Green (Marshall 1960 G12Ms)
 4 x 12 High White (75 Hiwatt SE4123 50w Fane Purple)
 4 x 12 Gratifier (Mesa Rectifier 4x12 V30s)
 4 x 12 Citrus (Orange PPC 412 V30s)
 2 x 12 AC Blue (Vox AC30 Blue Bulldog)
 DI Box (generic)

Кабинеты и Микрофоны (Legacy):

 1 × 12 Tweed Alnico '(Fender Hot Rod Deluxe Tweed)'
 1 × 12 Custom (Fender Blues Junior)
 2 × 12 Tweed (Fender 57 Twin? (Blue/Green/Cream = No idea)
 2 × 12 Brit 60s (Vox AC30)
 2 × 12 Chief V-30 (PRS 2×12 Open Back or maybe a Bogner Custom Shop 2×12)
 2 × 12 Custom (No idea (Lopoline maybe?)
 2 × 12 Jazz (Roland JC-120 Jazz)
 4 × 10 Tweed Alnico (Fender 59 Bassman)
 4 × 12 UK 60s Tall (Marshall 1960 JTM45 4×12 60W cabinet)
 4 × 12 UK 60s (Marshall 1960 JTM50 4×12 75W cabinet)
 4 × 12 UK 80s (Marshall 1982a)
 4 × 12 UK 70s (Orange PPC 412-C)
 4 × 12 High White (Hiwatt SE-4123)
 4 × 12 Gratifier (Mesa/Boogie 4×12 Rectifier Standard Slant)
 4 × 12 Ultrasonic (Bogner 4×12 Slant)
 1 × 15 Bass Pro (Ampeg SVT-15E or B-115E)
 1 × 15 Bass WR (SWR WorkingPro 1×15)
 4 × 10 Bass Pro (Ampeg SVT-410HE or B410-HE)
 4 × 10 Bass WR (SWR WorkingPro 4×10)
 8 × 10 Bass Pro (Ampeg SVT-810E)
 8 × 10 Bass WR (SWR Megoliath 8×10)
 Rotator Horns (Leslies in different cases)

Эффекты

Дилэй и Эхо 
 Delay Man (Electro-Harmonix Memory Man)
 PsycheDelay (Eventide H3000)
 Quad Delay
 Tape Echo (Roland RE-201 Space Echo)
 Traktor Delay
 Twin Delay

Дисторшн 
 Big Fuzz (Electro-Harmonix Big Muff Pi)
 Cat (Pro Co RAT)
 Demon Distortion (MXR Dime Distortion DD11)
 Distortion (Boss DS-1)
 Fuzz (Dunlop Dallas Arbiter Fuzz Face)
 Gain Booster
 MeZone (Boss MT-2 Metal Zone)
 Mulholland Drive
 Skreamer (Ibanez TS-808 Tube Screamer)
 Sledgehammer (Marshall Jackhammer JH-1)
 TransAmp (Tech 21 SansAmp GT2)
 Treble Booster (Dallas Rangemaster Treble Booster)

Динамические 
 Fast Comp (Feedback Compressor, behaves similar to an UREI 1176)
 Limiter
 Noise Gate
 Noise Reduction  (Boss NS-2 Noise Suppressor)
 Stomp Compressor (Boss CS-1 Compression Sustainer)
 Transient Master
 Tube Compressor (Electro-Harmonix Black Finger Compressor)
 VC 160 (DBX 160 VCA Compressor/Limiter)
 VC 2A (Teletronix LA-2A Classic Leveling Amplifier)
 VC 76 (UREI 1176 Limiting Amplifier)
 Volume Pedal

Эквалайзеры 
 Custom EQ
 EQ Graphic
 EQ Parametric
 EQ Shelving
 Solid EQ

Фильтры 
 AutoFilter (Musitronics Mutron III)
 Cry Wah (Dunlop Cry Baby)
 Filterbank (Moog Moogerfooger MF-105M MIDI MuRF)
 Formant Filter
 Peak Filter
 Pro-Filter (Sequential Circuits Prophet-5 Filter Section)
 Real Wah (Real McCoy Custom RMC-1)
 Talk Wah (Heil Sound Talk Box)
 Wahwah (Vox Clyde McCoy Wah Pedal)

Модификаторы 
 Analog Sequencer
 Envelope
 Input Level
 LFO
 Step Sequencer

Модуляция 
 Electric Lady (Electro-Harmonix Electric Mistress)
 Ensemble (Boss CE-1 Chorus Ensemble)
 Flanger (TC Electronic Stereo Chorus + Flanger)
 Phaser Nine (MXR Phase 90)
 Rotator
 Stereo Tune
 Stoned Phaser (Electro-Harmonix Small Stone)
 Tremolo (Boss TR-2 Tremolo)

Питч 
 Harmonic Synthesizer (Electro-Harmonix Micro Synthesizer)
 Octaver (Boss OC-2 Octave)
 Pitch Pedal (DigiTech WH-4 Whammy)
 Resochord
 Transpose Stretch

Реверберация 
 IceVerb (Lotus Pedal ICEVERB)
 Little Reflektor (stripped down version of NI Reflektor, IR-based)
 Octaverb
 Reflektor
 Spring Reverb
 Studio Reverb
 Traktor Reverb
 Vintage Verb

Специальные эффекты 
 Beat Slicer
 Beatmasher
 Gater
 Grain Delay
 Reverse Grain
 Ring Modulator (moogerfooger MF-102 Ring Modulator)
 Ringmod

Инструменты 
 Container
 CrossOver
 LoopMachine
 MasterFX
 Split
 SplitMS

Гитара
Программные синтезаторы